Gradska est un toponyme qui peut désigner :
Gradska, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Ljubuški, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Gradska, un village de Serbie situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica.